FNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fada N'gourma (Burkina Faso)
 fng – codice ISO 639-3 della lingua fanagalo